Zarges steht für:

 Zarges, aluminiumverarbeitendes Unternehmen mit Sitz in Weilheim in Oberbayern, Deutschland

Zarges ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Zarges (1932–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Erna Zarges-Dürr (1907–2002), deutsche Gold- und Silberschmiedemeisterin